Dodoo ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Dodoo (* 1960), ghanaischer Leichtathlet
 Joe Dodoo (* 1995), englischer Fußballspieler
 Nii Darku Dodoo (* 1987), ghanaischer Gewichtheber